Die Communauté de communes du Val de l’Aisne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 28. Dezember 1994 gegründet und umfasst 57 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Presles-et-Boves.

Mitgliedsgemeinden

Quelle 

Val De Laisne
Gegründet 1994